Реквава — фамилия:

 Реквава, Константин Филиппович (1910—1968) — Герой Социалистического Труда (1960).
 Реквава, Юлия Гурамиевна (род. 1986) — российская и турецкая спортсменка.

См. также 
 Рекава